Agenor ist in der griechischen Mythologie:
 Agenor (Phönizien), der König von Phönizien, Sohn des Poseidon und der Vater der Europa
 Agenor (Vater des Sipylos), mit Dioxippe Vater des Sipylos, nach dem ein Berg benannt wurde
 Agenor (Sohn des Aigyptos), Sohn des Aigyptos, Gatte der Danaide Euippe oder Kleopatra
 Agenor (Sohn des Triopas), Sohn des Triopas, Bruder des Iasos und Vater des Krotopas
 Agenor (Sohn des Pleuron), Sohn des Pleuron und der Xanthippe
 Agenor (Sohn des Phegeus), Sohn des Phegeus
 Agenor, Sohn des Amphion und der Niobe, siehe Niobe (Mythologie)
 Agenor (Sohn des Antenor), Sohn des Antenor und der Theano
 Agenor (Sohn des Areus), Sohn des Areus, Vater des Preugenes
 Agenor, Vater der Demodoke, siehe Demodoke
 Agenor (Sohn des Akestor), Sohn des Akestor und Vater des Olios

Agenor ist weiterhin:
 Agenor (Vorname) ein männlicher Vorname
 (1873) Agenor, ein Asteroid
 eine europäische Einzelhandelskooperation, siehe Alidis

Agenor ist der Familienname folgender Personen:
 Ronald Agénor (* 1964), haitianischer und US-amerikanischer Tennisspieler